Flaire is een Nederlandse boyband uit Den Haag, die in 2022 is opgericht.

De boyband bestaat uit Holty (Boris Wentholt), Max Lorenzo (Max van der Scheer) en vaste producent Yves Springer. Flaire maakt popmuziek met veel dance invloeden zoals trance, hardstyle, house en techno.

Discografie 

Nederlandse boyband